Хохлов, Николай:
 Хохлов, Николай Александрович (1923—1944) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Хохлов, Николай Александрович (1927—2001) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Хохлов, Николай Дмитриевич (1918—1999) — деятель советской оборонной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Хохлов, Николай Евгеньевич (1922—2007) — сотрудник советских спецслужб, эмигрировавший в США.
 Хохлов, Николай Иванович (1891—1953) — русский эсперантист.